Cipriano est un prénom espagnol, italien et basque. C'est l'équivalent du prénom français Cyprien. Il peut faire référence à:
 Cipriano Castro (1858-1924), un chef militaire et président du Venezuela entre 1899 et 1908
 Cipriano Chemello (1945-2017), un coureur cycliste italien
 Cipriano de Palafox y Portocarrero (1784-1839), un noble, un homme politique et un soldat espagnol
 Cipriano Mera (1897-1975), un ouvrier du bâtiment, militant anarcho-syndicaliste espagnol
 Cipriano Piccolpasso (1524-1579), un architecte, historien, céramiste, peintre de majolique et écrivain italien
 Cipriano Reyes (1906―2001), un dirigeant syndical et homme politique argentin
 Cipriano Segundo Montesino (1817-1901), un ingénieur espagnol
 Cipriano Vagaggini (1909-1999), un théologien et moine italien

Cipriano est un nom de famille qui peut faire référence à:
 Joe Cipriano (né en 1954), un acteur américain
 Maira Cipriano (née en 1995), une joueuse de volley-ball brésilienne
 Marquinhos Cipriano (né en 1999), un footballeur brésilien

Voir aussi 
 
 
 
 Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878), un général et homme d'État colombien